Skogstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skogstjärnen (Töllsjö socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 
Skogstjärnen (Älekulla socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Skogstjärnen (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Skogstjärnen (Gunnarsnäs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Skogstjärnet (Steneby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Södra Skogstjärnen, sjö i Kils kommun, 
Skogstjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (2 ha)
Skogstjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (5,42 ha)
Skogstjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 
Skogstjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (15,7 ha)
Skogstjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Skogstjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,

Se även
Skogtjärn
Tjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn